La ciudad de Roma ha sufrido distintos asedios a lo largo de la historia:

 Sitio de Roma de 537-538 por los ostrogodos de Vitiges, durante la Guerra Gótica;
 Sitio de Roma de 546 por los ostrogodos de Totila, durante la Guerra Gótica;
 Sitio de Roma de 549-550 por los ostrogodos de Totila, durante la Guerra Gótica;
 Sitio de Roma de 756 por los tropas del príncipe lombardo Astolfo;
 Sitio de Roma de 1849 por las tropas de Napoleón II contra la República Romana;

Otros 
 Saqueo de Roma ; o
 Toma de Roma (1870), por las tropas del Reino de Italia, y anexión al mismo.

Historia de la ciudad de Roma